ASMR steht für:
 Accelerating seismic moment release, Vorhersagealgorithmus zur Erdbebenvorhersage
 Aerodrome Surface Movement Radar, siehe Abkürzungen/Luftfahrt #AS
 Age-specific mortality rate, altersspezifische Mortalitätsraten zur Erstellung von Sterbetafeln
 American Society of Mining and Reclamation, US-amerikanische Umweltorganisation zur Renaturierung von Kohleabbaugebieten
 Autonomous Sensory Meridian Response

Abkürzung